Der Ausdruck Patriot steht für:
 eine Person, die ihr Vaterland liebt, siehe Patriotismus

davon abgeleitet:
 Patrioten (amerikanische Unabhängigkeit), in der amerikanischen Geschichtsschreibung einen Unterstützer der Unabhängigkeitsbewegung (1775–1783)
 Parti patriote, francophone, politische Bewegung in der später „Kanada“ genannten Region Nordamerikas um die Machtaufteilung zwischen den zwei europäisch geprägten Kolonialgesellschaften, siehe Rebellionen von 1837 #Niederkanada
 Anhänger der Französischen Revolution (1789–1799), siehe Patrioten (Französische Revolution)
 In der Alten Eidgenossenschaft die Gegner der absolutistisch-aristokratischen Herrschaftsform, siehe Helvetische Republik
 Luftschiff UdSSR-W12 (1932–1947 unter verschiedenen Bezeichnungen), siehe Russische Luftschifffahrt
 MIM-104 Patriot, US-amerikanisches Flugabwehrraketensystem
 USS Patriot, ein Minenabwehrschiff (Kennung MCM 7)
 Patriot (Schiff), ehemaliger Name eines Frachtschiffs, das im April 2009 im Golf von Aden von somalischen Piraten gekapert wurde
 Patriot (Indiana), eine Stadt in Indiana 
 Park Patriot, ein Freizeitpark in Russland
 Nagema Patriot ein von 1951 bis 1952 in der DDR gebautes Segelflugzeug, entworfen von Ernst Reinecke
 Patriot (California’s Great America) eine Achterbahn in California’s Great America
 Patriot (Militärunternehmen), privates Militär- und Sicherheitsunternehmen aus Russland
 Patriot (Worlds of Fun) eine Achterbahn in Worlds of Fun
 ein DDR-Fernsehgerät der 1960er Jahre
 Patrioten für Deutschland, eine deutsche Kleinpartei
 Patriotten, bürgerliche Gegner der Orangisten in den früheren Niederlanden
 Jeep Patriot, ein Automodell der Marke Jeep
 New England Patriots, eine American-Football-Mannschaft der NFL, die in Foxborough, Massachusetts beheimatet ist
 UAZ Patriot, ein Geländewagen aus russischer Produktion
 The Patriot, Ringname des US-amerikanischen Wrestlers Del Wilkes (1961–2021)

Schriften:
 Der Patriot (Tageszeitung), eine Tageszeitung der Stadt Lippstadt, gegründet 1848
 Der Patriot (moralische Wochenschrift), eine in Hamburg im 18. Jahrhundert erschienene moralische Wochenschrift
 USA PATRIOT Act, ein US-Bundesgesetz infolge der Terroranschläge in New York City und Washington, D.C am 11. September 2001
 The Patriot (Namibia), eine Zeitung in Namibia
 The Patriot (Simbabwe), eine Zeitung in Simbabwe

Kunst:
 Der Patriot (Drama), 1926, Theaterstück von Alfred Neumann 
 Der Patriot (1928), US-amerikanischer Film von Ernst Lubitsch
 Patrioten (Film), 1937, deutscher Spielfilm
 Patrioten (Drama), 1956, Theaterstück von Friedrich Wolf
 Die Patriotin, 1979, deutscher Spielfilm von Alexander Kluge
 The Patriot – Kampf ums Überleben, 1998, US-amerikanischer Film von Dean Semler
 Der Patriot (Film) (2000)
 Patriot (Fernsehserie), 2015–2018, US-amerikanische Fernsehserie

Siehe auch